Název Ostroh může znamenat:
 Skalní ostroh, ostrožna – protáhlá terénní vyvýšenina
 ostroh (pevnost) – ruský termín pro malou pevnost, typicky obehnanou palisádou

 Ostroh (Poustka) – část obce Poustka v okrese Cheb
 Uherský Ostroh – obec v okrese Uherské Hradiště
 Ostroh (Ukrajina) – město v Rovenské oblasti na Ukrajině
 Ostroh (hrad), zvaný též Seeberg – hrad v okrese Cheb
 Ostroh (České Švýcarsko), též Rudolfův kámen (484 m n. m.) – skalnatý vrchol v Českém Švýcarsku asi 2 km severně od Jetřichovic v okrese Děčín

Rozcestníky - místopisné jméno